Тонев — болгарская фамилия; имеет женскую форму Тонева.
 Тонев, Александр (род. 1990) — болгарский футболист, вингер английского клуба «Астон Вилла» и сборной Болгарии.

 Тонева, Ирина Ильинична (род. 1977) — российская певица, участница группы «Фабрика», образованной в 2002 году на телепроекте «Фабрика звёзд-1».

См. также 
 Танев

Примечания